Cerefolium tenuifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Günther von Mannagetta und Lërchenau Beck. Cerefolium tenuifolium ingår i släktet Cerefolium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Flockblommiga växter
tenuifolium